William „Bill” Clinton – prezydent USA 1993–2001
 George Clinton – wiceprezydent USA w latach 1805–1812
 Hillary Clinton – żona Williama, była pierwsza dama USA, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych
 Chelsea Clinton – amerykańska bizneswoman, córka Billa i Hillary
 George Perkins Clinton – amerykański mykolog i fitopatolog
 Clinton – rzeka w stanie Michigan w USA
 Clinton – miasto w Nowej Zelandii, w regionie Otago

Miejscowości w USA:
 Clinton – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Clinton – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Clinton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
 Clinton – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Clinton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Clinton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hickman
 Clinton – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii East Feliciana
 Clinton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Clinton – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Clinton – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Clinton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Clinton – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Clinton – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Clinton – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Clinton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Clinton – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Hinds
 Clinton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Clinton – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Missoula
 Clinton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Sheridan
 Clinton – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Clinton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Clinton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Clinton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Clinton – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
 Clinton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Summit
 Clinton – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Custer
 Clinton – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Laurens
 Clinton – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Anderson
 Clinton – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Davis
 Clinton – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Island
 Clinton – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Clinton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Clinton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Clinton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Clinton (ang. Clinton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vermillion
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
 Clinton (ang. Clinton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Clinton (ang. Clinton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oscoda
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Clinton (ang. Clinton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Clinton (ang. Clinton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Shelby
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
 Clinton (ang. Clinton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Clinton (ang. Clinton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Clinton (ang. Clinton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Clinton (ang. Clinton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Clinton (ang. Clinton County) – w stanie Pensylwania